Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Shiloh, nach der Schlacht von Shiloh:

USS Shiloh (1865), ein Monitor, in Dienst 1847
USS Shiloh (CG-67), ein Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, in Dienst seit 1992

Shiloh